Финал Кубка конфедераций 2017 — это футбольный матч, который определил победителя Кубка конфедераций 2017 года — сборную Германии. Матч прошёл 2 июля 2017 года на стадионе «Санкт-Петербург» в городе Санкт-Петербург, Россия. Победитель прервал серию из трёх побед в Кубке подряд сборной Бразилии, которая не квалифицировалась на турнир.

Сборные ранее уже встречались на турнире, на групповой стадии матч между ними завершился со счётом 1:1. В составе сборной Германии тогда также отличился Ларс Штиндль.

Общая информация

Путь к финалу

Матч

Детали

См. также 
 Кубок конфедераций 2017. Плей-офф
 Чемпионат мира по футболу 2018

Примечания 

Кубок конфедераций 2017
2017
Футбольные соревнования в Санкт-Петербурге
События 2 июля
Июль 2017 года
2017 год в Санкт-Петербурге